Сантьяго-дель-Естеро ()

 Сантьяго-дель-Естеро (місто) — місто на півночі Аргентини, столиця провінції Сантьяго-дель-Естеро.
 Сантьяго-дель-Естеро (провінція) — провінція Аргентини.